Postman (englisch für „Postbote“) steht für:

 Postman (Roman), Science-Fiction-Roman von David Brin (1989)
 Postman (Film), Romanverfilmung von Kevin Costner (1997)

 Postman (Band), italienisches Hardtrance-Project 
 Postman (Sänger), belgischer Reggae-/Rap-Act 
 Postman (Software), eine API Plattform zum Erstellen und Benutzen von APIs.

 Neil Postman (1931–2003), US-amerikanischer Medienwissenschaftler

Siehe auch:
 Postman Pat (Animationsserie)
 Please Mr. Postman (Popsong)